Limantour ist der Name von

 José Yves Limantour (1854–1935), Mexikanischer Politiker
 Joseph Yves Limantour (1812–1885), auch bekannt als José Limantour, französisch-mexikanischer Geschäftsmann
 Mario Limantour (* 1980), Costa-ricanischer Schauspieler
 Pobre señorita Limantour, Mexikanische Telenovela